De 500 meter mannen op de Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver werd op maandag 15 februari verreden in de Richmond Olympic Oval in Richmond, Canada.

Records

Statistieken

Uitslag 

  DNS = niet gestart

Loting 1e run

Ritindeling 2e run 

Mannen 00500
2010